Andrea Glavina – politico e scrittore italiano
 Denis Glavina – calciatore croato
 Dominik Glavina – calciatore croato